Третьяковка:
 Третьяковка — разговорное название Государственной Третьяковской галереи в Москве, а также ближайшей к ней станции метро Третьяковская.

 Третьяковка — название населённых пунктов:

 Казахстан
 Третьяковка — село в Атбасарском районе Акмолинской области, упразднено в 2019 г.

 Россия
 Третьяковка — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Третьяковка — деревня в Знаменском районе Тамбовской области.
 Третьяковка — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Третьяковка — деревня в Угличском районе Ярославской области.